Modré hory mohou označovat:

 Modré hory – pohoří v Austrálii
 Blue Ridge Mountains – pohoří ve Spojených státech amerických překládané jako Modré hory
 Modré hory (Středozem) – též Ered Luin, fiktivní pohoří v Tolkienově Středozemi
 Nílgiri – pohoří v indických státech Tamilnádu a Kérala
 Modré Hory (svazek obcí) – svazek obcí na Břeclavsku